Sprint kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 8 marca w Östersund. Była to druga konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 95 zawodniczek, z których 93 ukończyły zawody. Mistrzynią świata została reprezentantka Słowacji Anastasija Kuźmina, srebro zdobyła Norweżka Ingrid Landmark Tandrevold, a trzecie miejsce zajęła Niemka Laura Dahlmeier.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła 34. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019